

Орловський район — муніципальний район, Кіровська область
 Орловський район — муніципальний район, Ростовська область